RTFM — аббревиатура.
  () — употребляемый в Интернете ответ на тривиальный вопрос, ответ на который находится в релевантной документации.
 Read The Following Manual (рус. «обратитесь к прилагаемому руководству») — типичный ответ службы поддержки на вопрос пользователя, обычно сопровождающийся номером или названием этого руководства.
 Request Tracker FAQ Manager — база знаний Request Tracker.
 RTFM — альбом группы .

Примечания